Diabrotica  — род  из подсемейства  в семействе .

Систематика

Классификация 
Некоторые виды рода:
 Diabotrica balteata (LeConte)
 Diabotrica longicornis (Say)
 Diabotrica trivittata (Mannerheim)
 Diabotrica undecimpunctata (Mannerheim)
 Diabrotica atripennis (Say)
 Diabrotica bipuncticollis Schäffer
 Diabrotica blandula LeConte
 Diabrotica connexa LeConte
 Diabrotica duodecimpunctata (Fabricius)
 Diabrotica filicornis Horn
 Diabrotica lemniscata LeConte
 Diabrotica nitida Linell
 Diabrotica peregrina Jac.
 Diabrotica picticornis Horn
 Diabrotica soror LeConte
 Diabrotica tenella LeConte
 Diabrotica variegata Jac.
 Diabrotica vincta LeConte
 Diabrotica virgifera LeConte, 1858

Примечания 

Козявки
Роды жесткокрылых